HMS Bacchante ist der Name folgender Schiffe:

 HMS Bacchante (1879), britisches Dampfschiff
 HMS Bacchante (1901), britischer Panzerkreuzer der Cressy-Klasse
 HMS Bacchante (F69), britische Mehrzweckfregatte der Leander-Klasse